Камбоджи́йский центр по права́м челове́ка (, , сокр. CCHR) — правозащитная организация в Камбодже. Основана 12 ноября 2002 года. Выступает в защиту гражданских и политических прав ее граждан, а также занимается другими вопросами, связанными с защитой прав человека и в этой стране. Логотип организации — белая птица на фоне синего круга.

Деятельность

Подразделения 
 Freedom of Expression
 Fair Trials
 Land Rights
 Democracy

Программы 
 Community Empowerment Program (CEP)
 Monitoring, Research, Documentation & Information Program (MRDIP)
 Advocacy Program (AP)

История

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Правозащитные организации
Организации Камбоджи